Хэкон:

Фамилия 
 Хэкон, Кристофер (род. 1970) — британский математик.

Персонаж 
 Хэкон — персонаж российских фильмов «Притяжение» и «Вторжение».

См. также 
 Хокон